«Нептунус» — парусный линейный корабль 3 ранга.

История строительства 
Заложен 9 августа 1715 года на верфи Санкт-Петербургского адмиралтейства. Строился Ричардом Козенцом. Спущен на воду 15 июня 1718 года .

История боевой службы 

Участвовал в Северной войне.

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Линейный корабль (парусный)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи